Fatman es un personaje ficticio de la serie de videojuegos Metal Gear.

Fatman, cuyo nombre se debe a la bomba atómica de mismo nombre lanzada en Nagasaki, es un especialista en explosivos perteneciente al grupo terrorista (que en sus inicios fue antiterrorista) Dead Cell.

Fatman es el aprendiz de Peter Stillman, y está tan obsesionado con superarlo y convertirse en el mejor especialista en explosivos del mundo que termina matándolo; durante el incidente de Big Shell en Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty es capaz incluso de entorpecer la misión.

Antes de morir Fatman recita la siguiente frase "Laugh and grow Fat", una traducción literal hace poco distinto pero la adaptación principal sería vive tu vida al máximo, esta frase proviene de un cuadro del mismo nombre pintado en los años de 1760, por Chas. Corbet fecit.
Fatman muere en un enfrentamiento con Raiden, a quien se enfrenta por voluntad de The Patriots para medir su capacidad.

Personajes de Metal Gear

Fatman es un arma empleada en el videojuego de Bethesda game studio conocido como Fallout 4

El Fataman es un arma ficticia que lanza "mini bombas atómicas", lo cual causó polémica en el país de Japón por la razón de tener el mismo nombre que la bomba que arrasó con la ciudad de Nagasaki.